id. Péczeli József (1750–1792) költő, műfordító, református lelkész
ifj. Péczely József (1789–1849) pedagógus, történész, az MTA tagja
Péczely József (1876–1944) újságíró, író